Lycées portant le nom du roi de France Henri IV (1553-1610) : 
 le lycée Henri-IV à Béziers (datant de 1598) ;
 le lycée Henri-IV à Paris (auparavant lycée Napoléon).